Дроздович — білоруське прізвище.

Відомі особи 

 Вікентій Дроздович (1911–1942) — учасник партизанського руху в Білорусі. Герой Радянського Союзу (1965);
 Йосип Дроздович (1888–1954) — білоруський митець (художник, письменник).

Населені пункти

Села:

 Дроздовичі — Львівська область, Городоцький район
 Дроздовичі — Львівська область, Старосамбірський район

Білоруські прізвища